La Vysšaja Liga 1976-1977 è stata la 43ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Prima fase

Seconda fase

Poule scudetto

Poule retrocessione

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1976/1977 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1976/1977 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1976
Pallacanestro nel 1977
1976-1977